Miejscowości w USA:
 New Alexandria – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 New Alexandria – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland

zobacz też: Nowa Aleksandria